Francesc I Montefeltro de Borgo San Sepolcro va ser fill d'Uguccione Montefeltro.

Fou podestà de Lucca el 10 de juliol del 1314

Va morir a Valdinievole (a la vora del riu Bora) el dia 1 de setembre del 1315 a causa de les ferides a la batalla de Montecatini, i va ser enterrat a Pisa.

Es va casar amb Altavilla Guidi, filla del comte Frederic Novello Guidi de Bagno i va deixar tres fills: Uguccione (castellà de Selvapiana, adquirida als Abbazia de Trivio el 1338, juntament amb son cosí Paolozzo), Cassandra (casada amb Rambert Malatesta il Conticino, comte de Ghiaggiolo, Valdipondo i Particeto) i Violant (casada amb Joan Malatesta comte de Chiazzo i senyor de San Mauro, Castiglione, Monleone, Calbana, Calbanella, Ginestreto i Secchiano)

Comtes de Montefeltro